Alta Floresta (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Alta Floresta (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Alta Floresta d'Oeste, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia